Cryptocephalini — триба подсемейства скрытоглавов из семейства жуков-листоедов.

Систематика 
Триба насчитывает около 25 родов.

Перечень родов 
 Aporocera Saunders, 1842
 Atenesus Weise, 1923
 Bucharis Baly, 1865
 Cadmus Erichson, 1842
 Chariderma Baly, 1877
 Chloroplisma Saunders, 1847
 Coenobius Suffrian, 1857
 Cryptocephalus Geoffroy, 1762
 Diachus LeConte, 1880
 Ditropidella Reid, 1998
 Ditropidus Erichson, 1842
 Elaphodes Suffrian, 1859
 Euditropidus Lea, 1920
 Leasia Jacoby, 1907
 Melatia Reid, 1998
 Platycolaspis Jacoby, 1908
 Pleomorphus Chapuis, 1874
 Polyachus Chapuis, 1875
 Prasonotus Suffrian, 1859
 Rhombosternus Suffrian, 1859
 Schizosternus Chapuis, 1876
 Semelvillea Reid, 1991
 Tappesia Baly, 1877

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — tribus Cryptocephalini

Скрытоглавы